Eau Galle – città della Contea di St. Croix in Wisconsin
Eau Galle – città della Contea di Dunn in Wisconsin